А́ура (;  – полъх, ветрец, повей). Може да се отнася до:
 Аура (митология) в древногръцката митология – богиня на бриза;
 Аура (оптика) – явление в оптиката, означаващо ореол (светлинен пръстен) около даден обект;
 Аура (медицина) в медицината – предвестен симптом за епилептичен припадък или пристъп на мигрена;
 Аура (езотерика) в езотериката – паранормално явление, олицетворение на човешката душа;
 Аура (философия) в естетиката - термин по Валтер Бенямин, означаващ ореол на възвишеност, благоговение пред дадено произведение на изкуството
 Аура (език) – тупи-гуарански език;
 Аура (река) – река във Финландия;
 Аура (роман) – роман от мексиканския писател Карлос Фуентес;
 Аура (филм) – филм (2006) на аржентинския режисьор Фабиан Биелински.